Bunium cylindraceum är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Franz Freyn. Bunium cylindraceum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
cylindraceum